Абд аль-Раззак (работал во второй половине XV века в Герате) — персидский художник.

Имя этого художника дошло до нас благодаря надписи могольского императора Джахангира, который был большим любителем и коллекционером живописи; он в 1605 году оставил приписку на манускрипте «Хамсе» Низами (1495-6гг.; ныне в Британской библиотеке, Лондон), сообщив, что 16 миниатюр в нём принадлежат Бехзаду, пять — его учителю Миреку Наккаш Хорасани, и одна Абд аль-Раззаку. Кроме сообщения Джахангира в манускрипте есть фальшивая подпись с именем Абд аль Раззака. Впрочем, там есть фальшивые подписи и с именами других художников, эти подписи путали прежних исследователей миниатюр. Первый серьёзный анализ провёл живущий во Франции учёный И. Щукин. Ему и принадлежит атрибуция единственной миниатюры Абд аль-Раззака в этой рукописи — «Мирадж пророка Мухаммеда». Правда, ряд исследователей считает, что кроме этой работы в списке «Хамсе» Низами, руке Абд аль-Раззака можно приписать ещё несколько разных миниатюр. Однако все эти версии не получили широкой поддержки.

Абд аль-Раззак работал в Герате в то время, когда городом правил тимурид Хусейн Байкара, страстный любитель поэзии, музыки и живописи. Именно при нём состоялся второй расцвет тимуридского искусства, возникший благодаря замечательной творческой атмосфере, которая была присуща придворной жизни гератского правителя. Начиная с 1490-х годов главой китабхане Хусейна Байкара стал прославленный художник Бехзад. Степень его влияния на манеру живописцев гератской мастерской определить трудно, однако тот факт, что исследователи продолжают спорить о принадлежности некоторых миниатюр из лондонского «Хамсе» тому или иному мастеру, свидетельствует о взаимовлиянии художников.

Прообразом для миниатюры «Мирадж пророка Мухаммеда», вероятно, послужил более ранний список «Мираджнаме», хранящийся в Национальной библиотеке, Париж (1436г). Пророк Мухаммед изображён в характерной для тимуридов манере — с открытым лицом. Обычно из соображений мусульманского благочестия его изображали с лицом прикрытым завесой. Художник изобразил момент, когда Мухаммед верхом на сказочном коне Бураке пролетает над главной святыней мусульман — Каабой. С высоты птичьего полёта изображён двор с оградой, минареты, и совсем мелкие люди, оказавшиеся возле Каабы. Необычное построение пространства вероятно позаимствовано из китайской живописи, а достаточно наивное изображение архитектуры отличается от более сложных архитектурных построений на миниатюрах Бехзада.

Литература 
 I. Stchoukine, «Les peintures de la Khamseh de Nizámi du British Museum Or. 6810,» Syria 27, 1950 

Персоналии:Персия
Художники Персии
Художники-миниатюристы
Художники-миниатюристы эпохи Тимуридов